

Patronyme 

 Alberto Ginés López (né en 2002), grimpeur espagnol ;
 Juan Ginés de Sepúlveda (1490-1573), prêtre espagnol, opposé à Bartolomé de Las Casas ;
 Teodora Ginés (1530-1598), musicienne espagnole, joueuse de cistre.

Prénom 
Ginés est aussi un prénom. Pour les articles sur les porteurs de ce prénom, voir :

Vpir aussi 
 Gines, commune espagnole, dans la province de Séville.